San Miguel Arcángel kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Miguel Arcángel, Querétaro Arteaga, ort, San Juan del Río, 
 San Miguel Arcángel, Oaxaca, ort, Santa Cruz Xoxocotlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar